Brian McGuinness (1927-2019), universitaire et biographe britannique ;
 Deborah McGuinness (née vers 1960), informaticienne américaine ;
 Ed McGuinness, né en 1974, est un dessinateur de comics américain ;
 Eugene McGuinness, né en 1986, est un auteur-compositeur-interprète anglais ;
 Mairead McGuinness, née en 1959, est une femme politique irlandaise, membre du Fine Gael, et député européen;
 Mark McGuinness, né en 2001, footballeur irlandais.
 Martin McGuinness, (1950-2017), est un homme politique nord-irlandais et ancien dirigeant de l'IRA provisoire ;
 Nigel McGuinness, né en 1976, catcheur anglais ;
 Patrick McGuinness, né en 1968, professeur de littérature française, poète et romancier ;
 Paul McGuinness, né en 1961, un homme d'affaires irlandais, gérant du groupe U2 ;
 Tony McGuinness, né en 1969, musicien britannique.

Article connexe 
 Jay McGuiness

Patronyme irlandais